Baloghia kan syfta på:

 Baloghia (djur) – ett släkte av kvalster
 Baloghia (växter) – ett släkte av växter